Винничук — українське прізвище.

 Винничук Лазар (1849—1918) — український громадсько-політичний, культурний та кооперативний діяч, педагог.
 Винничук Лідія (1904—1993) — польський класичний філолог та історик.
 Винничук Юрій Павлович (*1952) — український журналіст, письменник, редактор.

Див. також 
 Вінничук Дмитро Тимофійович

Прізвища на -ук